Az 1948. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 5000 méteres versenyszámát február 1-én rendezték az Olimpiai Jég stadionban. Az aranyérmet a norvég Reidar Liaklev nyerte meg.

Négy magyar versenyző vett részt a versenyen, Pajor Kornél a 10., Ruttkai Iván a 13., Elekfy Ákos a 29., Ladányi Gedeon a 35. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F05000